Малика Шерават (настоящее имя Рима Ламба; род. 24 октября 1976, деревня Мот, округ Хисар, штат Харьяна, Индия) — индийская актриса, снимающаяся преимущественно в Болливуде. Индийскими СМИ часто называется секс-символом. Одна из немногих индийских актрис, снимавшихся в Голливуде.

Биография
Родилась в городе Рохтак 26 октября 1976 года, по национальности джатка. Получила степень по философии в Делийском университете. Она взяла экранный псевдоним Малика, что значит „Владычица“, чтобы избежать путаницы с другими актрисами по имени Рима. „Шерават“ — девичья фамилия её матери.

Карьера
До прихода в кинематограф снималась в телевизионной рекламе. Наиболее известный фильм с её участием — романтическая комедия Pyaar Ke Side Effects, получившая особенно положительные отзывы критиков. В 2005 году Шерават снялась в китайском фильме «Миф» вместе с Джеки Чаном, исполнив роль индийской девушки, спасшей главного героя из реки. Это был её первый международный фильм.

Личная жизнь 
Была замужем за пилотом Караном Сингхом Гиллом.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры и актрисы, известные под псевдонимами
Выпускники Делийского университета